Nikolaj Ivanovič Bogoljubov – attore russo
Nikolaj Nikolaevič Bogoljubov – fisico russo